Messmate es un nombre común para un grupo de especies de árbol en el género de plantas Eucalyptus, todas las cuales tienen la corteza rugosa. El nombre es de origen incierto.

Especies comúnmente conocidas como "messmate" incluyen:

 E. acmenoides (Messmate amarillo)
 E. cloeziana (Messmate, Messmate Gympie, Messmate de Queensland, Messmate amarillo)
 E. exserta (Messmate, Messmate amarillo)
 E. macta (Messmate rojo)
 E. obliqua (Messmate, Corteza fibrosa messmate)
 E. resinifera (Messmate rojo)
 E. robertsonii (Messmate, Messmate de Nueva Gales del Sur)
 E. robusta (Messmate de pantano)
 E. tetradonta (Messmate)

Referencias 

Messmate
Flora de Australia